

Цуцвіль — громада в кантоні Берн
 Цуцвіль — громада в кантоні Санкт-Галлен